Lăpușna ist
 eine Marktgemeinde in der Republik Moldau, siehe Lăpușna (Hîncești)
 ein Ortsteil der Gemeinde Ibănești im Kreis Mureș, Rumänien, siehe Lăpușna (Mureș)
 der rumänische Name der Gemeinde Lopuschna in Wyschnyzja (Ukraine)